Edificis
 Perdiguers (la Baronia de Rialb), masia del municipi de la Baronia de Rialb
 Perdiguers (Castellar de la Ribera), masia del municipi de Castellar de la Ribera